Аббревиатура «АКП» имеет следующие расшифровки:
 Артиллерийский корпус прорыва
 Автоматическая коробка передач